Een verkeersweg:
 N977 (België)
 N977 (Nederland), zie Provinciale weg 977

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing